Хорњи Ујезд може бити:

 Хорњи Ујезд (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Хорњи Ујезд (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Хорњи Ујезд (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република